Uce o UCE puede hacer referencia a:

 UCE, acrónimo del partido político marxista-leninista-maoísta Unificación Comunista de España; o
 El nombre común de la planta Erica scoparia.